The Cause – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Cause – film del 2004 diretto da Will Petzel
 The Cause – film del 2013 diretto da Marco De Luca